Bercianos del Real Camino kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bercianos del Real Camino (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Bercianos del Real Camino (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar